The Shallows – album del 2012 dei I Like Trains
Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) – film del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra